Бутлег — многозначное слово.

 Бутлег () — аудиозапись и/или видеозапись, составленная и распространяемая без санкции правообладателей.
 Бутлег (железнодорожн.) — кабельная муфта, стойка.

См. также 
 Бутлегер